Selon le contexte,  désigne :
 , un film américain de Steve Sekely, avec Veronica Lake, sorti en 1951 ;
 , un roman de Melanie Rawn publié en 1991 ;
 , un jeu vidéo de Stormfront Studios publié en 1993 ;
 , un album live du groupe de rock britannique Magnum sorti en 1997 ;
 , un album du groupe Summoning, sorti en 1999 ;
 , série de jeux vidéo de Firefly Studios
 , un jeu vidéo de Firefly Studios publié en 2001.

Homonymie de titre